Алексе́й Алексе́евич Лео́нтьев:
 Леонтьев, Алексей Николаевич (1903—1979) — советский психолог.
 Леонтьев, Алексей Николаевич (1927—2007) — советский и российский сценарист.